Ганнусовка — название населённых пунктов.

Украина 
 Ганнусовка — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Ганнусовка — прежнее (до 1994 года) название села Ганусовка в Новопсковском районе Луганской области.